Bello peut désigner :

Patronymes 
 Bello de Carcassonne (vers 770-vers 812), comte de Carcassonne ;
 Adela Navarro Bello (1968-), journaliste mexicaine ;
 Ahmadu Bello, (1910-1966), un homme politique nigérian ;
 André Bello (1878-?), un photographe italien ;
 Andrés Bello (1781-1865), l'un des humanistes les plus importants de l'Amérique du Sud ;
 Antoine Bello (1970-), un écrivain français ;
 Antonio Bello (1935-1993), prélat catholique italien ;
 António Mendes Bello (1842-1929), un cardinal portugais ;
 Bruno Bello (1999-), joueur brésilien de volley-ball ;
 Huguette Bello (1950-), une femme politique française ;
 Léa Bello (1987), vulgarisatrice scientifique, vidéaste web, journaliste française ;
 Luis Bello (1872-1935), écrivain, journaliste, pédagogue et homme politique espagnol ;
 Maria Bello (1967-), une actrice américaine ;
 María José Bello (1980-), actrice chilienne ;
 Mohammed Bello (mort en 1837), sultan de l'Empire de Sokoto ;
 Rolando Zapata Bello (né en 1968), politicien et avocat mexicain ;
 Walden Bello (1945-), un écrivain engagé philippin.

Toponymes

Bello, un village de la commune de Nguelebok.

Bello, une ville du département d'Antioquia ;
 Bello, une station du métro de Medellín.

Bello, une commune de la Province de Teruel.



Subdivisions 
 Bello et ses composés peuvent désigner plusieurs municipalités du pays :
 Andrés Bello : l'une des 23 municipalités de l'État de Mérida ;
 Andrés Bello : l'une des 21 municipalités de l'État de Miranda ;
 Andrés Bello : l'une des 29 municipalités de l'État de Táchira ;
 Andrés Bello : l'une des 20 municipalités de l'État de Trujillo.

Voir aussi 

 
 
 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme